Classe C peut faire référence à :

Classe de navires 
 les , différentes classes de sous-marins ;
 les , plusieurs classes de destroyers de la Royal Navy ;
 la , une classe de croiseurs légers de la Royal Navy, construite au début de la Première Guerre mondiale.

Véhicules 
 la Mercedes-Benz Classe C, division d'automobile familiale du constructeur allemand Mercedes-Benz :
 la Type 202, premier modèle de la Classe C de la marque allemande ;
 la Type 203, deuxième modèle de la Classe C de la marque allemande ;
 la Type 204, troisième modèle de la Classe C de la marque allemande ;
 la Type 205, quatrième modèle de la Classe C de la marque allemande.

Autres 
 la classe d'adresse IP couvrant les réseaux de 192.0.0.0/24 à 223.255.255.255/24, selon la notation CIDR.